Selimović se može odnositi na:

Ličnosti 
 Beba Selimović — interpretatorka sevdalinki.
 Edin Selimović — srpski fudbaler.
 Meša Selimović — srpski i jugoslovenski pisac iz Bosne i Hercegovine.
 Salih Selimović — sprski istoričar, profesor i publicista iz Sjenice.
 Vernes Selimović — bosanskohercegovački fudbaler.

Ostalo 

 Samostalna muslimanska jedinica Meša Selimović — jedinica u sastavu 1. krajiškog korpusa VRS.